Ash Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ash Butte (Kalifornien)
 Ash Butte (Oregon)